

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Łuszczyn – część wsi Dzików w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Łuszczyn – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mstów